Wildberg steht für:

geographische Objekte:

 Wildberg (Schwarzwald), Stadt im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Wildberg (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wildberg ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz

Gemeindeteile in Deutschland:
 Wildberg (Görisried), Ortsteil der Gemeinde Görisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wildberg (Klipphausen), Ortsteil der Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Wildberg (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wildberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wildberg (Temnitztal), Ortsteil der Gemeinde Temnitztal, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Wildberg (Tettau), Ortsteil des Marktes Tettau, Landkreis Kronach, Bayern
 Wildberg (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Wildberg (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

historisch:
 Wildberg (Schönewalde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster (1998–2001), aufgegangen in der Stadt Schönewalde

Gemeindeteile in Österreich:
 Wildberg (Gemeinden Altenberg, Kirchschlag), Ortschaft von Kirchschlag bei Linz und Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Wildberg (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Wildberg (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft von Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Bauten:
 Burg Wildberg – mehrere Burgen und Ruinen
 Schloss Wildberg – mehrere Schlösser und ehemalige Burgen
 Gut Wildberg, in Klipphausen, Sachsen

Berge:
 Wildberg (Schesaplanagruppe) (2788 m), Gipfel im Rätikon in Vorarlberg
 Wildberg (Zimbagruppe) (2372 m), Gipfel im Rätikon in Vorarlberg
 Wildberg (Jonschwil) (795 m), Erhebung im Kanton St. Gallen
 Wildberg (Bayerischer Wald) (566 m), bei Bach an der Donau, Landkreis Regensburg
 Wildberg (Steigerwald) (393,1 m), bei Wildberghof (Markt Nordheim), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

sowie:
 (117506) Wildberg, Asteroid des Hauptgürtels

Wildberg ist der Name eines Adelsgeschlechts und der Familienname folgender Personen:
 Wildberg (Adelsgeschlecht) fränkischer Altadel, Herren von Wildberg
 Bodo Wildberg (1862–1942), deutscher Autor
 Christian Wildberg (* 1957), deutscher Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Friedrich Wencker-Wildberg (1896–1970), deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Historiker und Redakteur
 Hans Jürgen Wildberg (* 1950), deutscher Jurist und Landrat
 Heiko Wildberg (* 1952), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Wildberger
 Wildburg
 Wildenberg (Begriffsklärung)
 Wildenbergen
 Wilder Berg